А́рвид Ка́рлович Дре́зен (1900, Лиепая, Курляндская губерния, Российская империя — 27 января 1938, Ленинград, СССР) — советский партийный деятель, историк и архивист, организатор образования и науки. Доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета ЛГУ в 1936—1937 гг., директор ЛОЦИА — Ленинградского отделения Центрального Исторического Архива СССР (ныне — РГИА). Младший брат известного эсперантиста Эрнеста Дрезена.

Биография

Ранние годы. Служба во флоте и партийная работа 
Родился в 1900 году, в городе Либава Курляндской губернии в латышской семье. Отец — Карл Дрезен — был моряком, сперва простым матросом, позднее капитаном земснаряда. Он умер вскоре после революции в 1919 году. Мать, Каролина Матвеевна, была домохозяйкой. Умерла от дистрофии весной 1942 года в блокадном Ленинграде. В 1908 году семья переехала из Либавы в Кронштадт.

С 1916 г. находился на службе в российском флоте. Был матросом в Моонзундской экспедиции, занимавшейся углублением Моонзундского канала. Впоследствии работал в порту в Кронштадте. Был активным участником гражданской войны. В 19 лет Арвид Дрезен вступил в Коммунистическую партию. С 1919 г. перешел из флота в РККА. Был командиром партизанского отряда в Пулково. С декабря 1919 по февраль 1920 — помощник уполномоченного по снабжению топливом Морведа и Балтфлота. Впоследствии был помощником комиссара Главного Гидрографического управления, заместителем главного комиссара и и.о. главного ответственного руководителя и начальника работ на строительстве Свирской ГЭС.

С 1921 г. — на работе в Москве. Занимал посты главного комиссара Центрального управления Гидрографических работ РСФСР, комиссара управления по водному хозяйству Верхнего Поволжья. В 1922 г. вернулся в Петроград. С февраля по ноябрь 1922 г. был слушателем военно-морского дела Морской академии. После этого был помощником начальника учебного отдела Военно-морского Гидрографического училища, помощником начальника учебного отдела Учебного управления Морского штаба РСФСР.

В октябре 1921 г. был делегатом на съезде инженеров, работающих в области военной промышленности, в августе того же года — делегатом Третьего Всероссийского съезда строительных рабочих в Москве. Член XI созыва Ленсовета. В 1933—1935 гг. — член бюро райкома Красногвардейского района Ленинграда.

Организатор архивного дела и историк 
В 1926 году закончил отделение истории материальной культуры Ямфака — факультета языкознания и материальной культуры ЛГУ. Учился у Я.К. Пальвадре. Некоторое время состоял старшим ассистентом в кабинете (кафедре) марксизма-ленинизма Ямфака.

В 1926—1928 годах руководил архивами армии и флота Центрархива. С 1928 руководил центральными историческими архивами Ленинграда. В 1931—1933 — уполномоченный Центрального Архивного Управления (ЦАУ) в Ленинграде, член коллегии ЦАУ РСФСР. С января 1931 г. был заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин ЛИФЛИ, а также помощником директора ЛИФЛИ по научной части. С апреля 1931 года — директор ЛИФЛИ.

С 1932 по 1935 занимал ряд должностей в учебных и научных заведениях Ленинграда — профессор и заведующий Кафедрой истории народов СССР Ленинградской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы им. С.М.Кирова, директор Ленинградского Отделения Центрального Исторического Архива.

С 1935 г. — доцент Исторического факультета ЛГУ. В университете возглавлял кафедру истории СССР. В 1935 г. по совокупности научных заслуг Дрезену была присуждена ученая степень доктора исторических наук и звание профессора. Вел курсы: «История ВКП(б) и Ленинизм», «Революционное движение с XIX века», «История народов СССР эпохи промышленного капитализма и империализма», «История СССР», а также семинарские занятия.

Арест и казнь 

После ареста брата, Эрнеста Дрезена, в 1937 году был исключён из партии «за связь с врагами народа» и уволен с поста декана за то, что он «ничего не сделал в деле ликвидации последствий вредительства и не принял срочные меры для ликвидации троцкистской контрабанды». Сам был арестован 4 ноября 1937 года — на следующий день после расстрела жены брата, Елены Сазоновой — по обвинению в участии в контрреволюционной латвийской националистической шпионской организации, а также в военном заговоре Тухачевского.

Согласно решению Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР от 17 января 1938 года приговорён к высшей мере наказания и расстрелян в Ленинграде 27 января 1938 года.

Реабилитирован 21 октября 1957 года военным трибуналом Ленинградского военного округа.

В декабре 1955 года из заключения вернулся известный эсперантист Григорий Демидюк. Надеясь вновь легализовать эсперанто в СССР, он стал искать способы реабилитации Эрнеста Дрезена, лидера советских эсперантистов 30-х годов. Подать просьбу о реабилитации имели право только родственники репрессированных. Сперва Демидюк обратился к сестре жены Э. Дрезена, но та испугалась и отказала ему. Помогла дочь Арвида Дрезена, Стелла. Благодаря ей оба брата были реабилитированы. Демидюк и Стелла Дрезен также уговорили вдову известного поэта-эсперантиста Николая Некрасова подать прошение о реабилитации мужа.

Публикации

Статьи

Книги

Примечания

Литература 

  — Введение содержит оценку роли Дрезена в историографии Балтийского флота.
 

Архивисты СССР
Деканы исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР

Исключённые из КПСС
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Казнённые в 1938 году
Историки, репрессированные в СССР